Arekowce, palmowce (Arecales Bromhead) – rząd roślin należących do jednoliściennych. W większości ujęć systematycznych jest to takson monotypowy z jedną rodziną – arekowatymi (Arecaceae). W 2016 roku w systemie APG IV jako takson siostrzany arekowatych zidentyfikowana została niewielka rodzina Dasypogonaceae. Należy do niej kilkanaście gatunków z Australii, podczas gdy arekowate liczą ponad 2,5 tys. gatunków. Należące tu rośliny występują na wszystkich kontynentach w strefie międzyzwrotnikowej (stosunkowo niewielkie ich zróżnicowanie w porównaniu do innych obszarów tropikalnych jest w Afryce), z nielicznymi przedstawicielami w strefie klimatu umiarkowanego (w Europie południowej występuje karłatka niska). Wiele roślin z tej rodziny ma ogromne znaczenie użytkowe, np. kokos właściwy, daktylowiec właściwy, olejowiec gwinejski, sagownica sagowa i winodań wachlarzowata.

Morfologia 
Należą tu rośliny drzewiaste o wzroście zwykle monopodialnym. Liście są okazałe, często w formie pióropusza na szczycie pędu, dłoniasto lub pierzasto złożone wzdłuż nerwu głównego. Cechują się intensywnym przyrostem pierwotnym i silnie rozwiniętym merystemem wierzchołkowym. Kwiaty zebrane w kwiatostany zwykle wsparte pochwą.

Systematyka 
Nazwy synonimiczne dla rzędu: Cocosales Dumortier, Arecanae Takhtajan, Arecidae Takhtajan, Phoenicopsida Brongniart.

Pozycja systematyczna rzędu i jego podział jest dość stały w różnych systemach. W większości ujęć systematycznych jest to takson monotypowy z jedną rodziną – arekowatymi (Arecaceae). W 2016 roku w systemie APG IV jako takson siostrzany arekowatych zidentyfikowana została rodzina Dasypogonaceae. 

 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne arekowców wśród jednoliściennych według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział rzędu według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
 

 Pozycja systematyczna według systemu Takhtajana (1997)
Podklasa: arekowe, palmowcowe (Arecidae Takht.), nadrząd: arekopodobne (Arecanae Takht.), rząd: arekowce (palmowce) (Arecales Bromhead) z jedną rodziną arekowate (palmy, palmowate) (Arecaceae Schultz Sch.).

Przypisy 

Arekowce